KLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Levelock (Alaska) (Stati Uniti)